Дубище — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Артёмовской волости.

География 
Расположена в 9 км к югу от города Невель, между озёрами Невель и Завережье (Мелкое). Через деревню проходит автодорога  и соответствующий участок железной дороги (Невель — Витебск). Южнее находится железнодорожная станция Завережье.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 113 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)